Gugan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gūgān, ort, Östazarbaijan,

Kina 

 Gugan Shuizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar